Postumia puede hacer referencia a:

 Postumia (ciudad), nombre italiano de los ciudad eslovena de Postojna.
 Vía Postumia, calzada romana del norte de Italia.
 Cualquier miembro femenino de la gens Postumia.